Caimaninae es una subfamilia de crocodilianos aligatóridos conocidos colectivamente como caimanes. Esta es una de las dos subfamilias conocidas dentro de la familia Alligatoridae, aparte de los aligátores. Los caimaninos habitan en América Central y América del Sur. Por lo general se trata de crocodilianos relativamente pequeños, ya que muchas especies miden apenas algunos metros, siendo el menor de estos el caimán de Cuvier (Paleosuchus palpebrosus), que crece hasta un metro de longitud, mientras que en el otro extremo de la escala se encuentra el caimán negro (Melanosuchus niger), el cual llega a medir 4 metros o más de largo. Se conocen varias formas extintas, incluyendo a Purussaurus, un género gigantesco del Mioceno que crecía hasta los 12 metros de largo y al también enorme Mourasuchus, que poseía un peculiar hocico aplanado como el de un pato.

Taxonomía 
 Subfamilia Caimaninae
 Género †Necrosuchus Simpson, 1937
 Género †Eocaiman Simpson, 1933
 Género †Globidentosuchus
 Género Paleosuchus Gray, 1862
 Paleosuchus palpebrosus, caimán de Cuvier 
 Paleosuchus trigonatus, caimán postruso
 Género †Centenariosuchus Hastings et al., 2013
 Género †Culebrasuchus Hastings et al., 2013
 Género †Purussaurus Barbosa Rodrigues, 1892
 Género †Mourasuchus Price, 1964
 Género †Orthogenysuchus Mook, 1924
 Género †Tsoabichi Brochu, 2010
 Clado Jacarea Gray, 1844
 Género Caiman Spix, 1825
 Caiman yacare, yacaré
 Caiman crocodilus, caimán de anteojos 
 Caiman caiman apaporiensis, caimán del río Apaporis 
 Caiman caiman fuscus, caimán pardo 
 †Caiman lutescans
 †Caiman venezuelensis
 Caiman latirostris , yacaré overo
 Género Melanosuchus Gray, 1862
 †Melanosuchus fisheri
 Melanosuchus niger, caimán negro

Filogenia 
A continuación un cladograma modificado del análisis de Brochu (2011).

Cladograma basado en el análisis de Hastings et al. (2013).

Referencias